w biologii
wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych:
 tchórz czarnołapy
 tchórz marmurkowy
 tchórz stepowy
 tchórz zwyczajny

 w geografii
 Tchórz – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk

 w filmie
 Tchórz – amerykański film z 1921 roku
 Tchórz – amerykański film z 1915 roku
 Tchórz – krótkometrażowy film polski z 1966 roku
 Tchórz – czechosłowacki film z 1947 roku
 Tchórz – indyjski film z 1965 roku

Przypisy